Прушковский () — польская фамилия.

Известные носители:
 Прушковский, Витольд (1836-1896) — польский художник.
 Прушковский, Тадеуш (1888-1942) — польский художник, педагог и критик.